Arcon (Loire)
Arçon (Doubs)